UFC 276: Adesanya vs. Cannonier — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 2 июля 2022 года на спортивной арене "T-Mobile Arena" в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Исраэль Адесанья победил Джареда Каннонье единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в среднем весе. В соглавном бою Александр Волкановски победил Макса Холлоуэя и защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе.

Подготовка турнира

Главные события турнира 

В качестве заглавного события турнира запланирован бой за титул чемпиона UFC в среднем весе, в котором встретятся действующий чемпион Исраэль Адесанья и претендент на титул Джаред Каннонье (#2 в рейтинге). Для Адесаньи этот бой станет пятой защитой чемпионского титула в среднем весе, обладателем которого он стал в октябре 2019 года на UFC 243, победив Роберта Уиттакера.
Вторым по значимости событием турнира запланирован бой за титул чемпиона UFC в полулёгком весе, в котором встретятся действующий чемпион Александр Волкановски и бывший чемпион Макс Холлоуэй (#1 в рейтинге). Этот бой станет третьим поединком за титул между этими бойцами. Первый раз бойцы встречались в декабре 2019 года на UFC 245, когда Волкановски победил Холлоуэя единогласным решением и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе. При первой защите титула Волкановски вновь встретился с Холлоуэем в  июле 2020 года на UFC 251, и бой-реванш снова закончился победой Волкановски раздельным решением судей. Оба поединка были очень близкими и результат второго боя вызвал много споров среди фанатов, спортивных журналистов и спортсменов, многие из которых считают, что победа Волкановски являлась спорной и они должны поставить точку в очном противостоянии в третьем поединке. Изначально их третья встреча была запланирована на UFC 272 в марте этого года, но тогда бой был отменён из-за обострения старой травмы у Холлоуэя.

Изменения карда 
Противостояние в женском наилегчайшем весе между бывшей чемпионкой Strikeforce и UFC в легчайшем весе Мишей Тейт и бывшей чемпионкой Invicta FC в легчайшем весе, а также бывшей претенденткой на чемпионский титул UFC в наилегчайшем весе, Лорен Мерфи должно было состояться в мае этого года на турнире UFC on ESPN 36. Однако бой был перенесён на это мероприятие по нераскрытым причинам. Тем не менее, за неделю до турнира Мёрфи была вынуждена сняться из-за положительного теста на COVID-19. Теперь этот бой вновь перенесён на турнир UFC on ABC 3: Ортега vs. Родригес.

Анонсированные бои 

[*] Позиция Тейт в рейтинге Топ-15 женского легчайшего веса

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

[*] После случайного попадания пальцем в глаз Муньюс не смог продолжить бой.

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Брайан Барберена vs. Робби Лоулер
 Выступление вечера: Алекс Перейра, Джалин Тёрнер и Юлия Столяренко
Следующие бойцы получили награды спонсора Crypto.com «Fan Bonus of the Night» (Фанатский бонус вечера), выплаченные в биткойнах в размере $30,000 за первое место, $20,000 за второе место и $10,000 за третье место:

 1-е место: Исраэль Адесанья
 2-е место: Александр Волкановски
 3-е место: Алекс Перейра

Последствия турнира 
После своих очередных поражений на турнире бывшие претенденты на титул чемпиона UFC Дональд Серроне и Джессика Ай заявили о завершении карьеры.

Рейтинги бойцов 
4 июля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Крис Вайдман (бывший #14) покинул рейтинг среднего веса;

Эдмен Шахбазян (бывший #15) покинул рейтинг среднего веса;

Брэд Ридделл (бывший #14) после поражения на турнире покинул рейтинг лёгкого веса;

Диегу Феррейра (бывший #15) покинул рейтинг лёгкого веса.

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC